Левандовський Едуард Вольдемарович (, ;  3 травня 1980, Краснотур'їнськ, Свердловська область, СРСР) — німецький хокеїст, нападник.

Кар'єра 
Клубна
Едуард народився в російському Краснотур'їнську, де він хлопчиком займався бенді. У віці 15 років він приїхав до Німеччини, де переорієнтувався на канадський хокей та займався в клубі «Вільгельмсгафен», де пройшов шлях від юніора до основного складу за два роки, ставши лідером клубу в сімнадцять років.

У сезоні 2001/02 нападник дебютує в ДЕЛ у складі клубу «Айсберен Берлін». Наступного сезону укладає чотирирічний контракт із «Кельнер Гайє» незважаючи на 242 місце у Драфті НХЛ 2003 року.

Сезон 2006/07 Едуард розпочав у клубі «Адлер Мангейм» у складі якого стає чемпіоном Німеччини.

Влітку 2008 Едуард переїхав до Росії, де уклав контракт з клубом Спартак (Москва). Загалом в російських командах провів сім сезонів та окрім «Спартака», встиг зіграти за Нафтохімік, Атлант та «Автомобіліст» (Єкатеринбург).

У сезоні 2015/16 повернувся до Німеччини, де виступає в складі Дюссельдорф ЕГ. 

Збірна
У складі національної збірної виступав на чемпіонатах світу 2002 та 2005 років, Кубку світу 2004 та Олімпіаді 2006.

Нагороди та досягнення 
 Матч усіх зірок ДЕЛ — 2003, 2004, 2006, 2007, 2008. 
 2007 чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм».

Статистика

Посилання 

Профіль на eurohockey  
Профіль на eliteprospects  

Німецькі хокеїсти
Гравці збірної Німеччини з хокею
Хокеїсти «Айсберен Берлін»
Хокеїсти «Кельнер Гайє»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Спартака» (Москва)
Хокеїсти «Нафтохіміка»
Хокеїсти «Атланта» (Митищі)
Хокеїсти «Автомобіліста»
Хокеїсти «Дюссельдорфа»
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Німці Росії